Municipio de Vermillion puede referirse a los siguientes municipios de Estados Unidos:
Municipio de Vermillion (condado de Clay, Dakota del Sur)
Municipio de Vermillion (condado de Miner, Dakota del Sur)
Municipio de Vermillion (Illinois)
Municipio de Vermillion (Indiana)
Municipio de Vermillion (Iowa)
Municipio de Vermillion (Kansas)
Municipio de Vermillion (Minnesota)
Municipio de Vermillion (Ohio)